Giovanni da Mantova (XI secolo), religioso
Giovanni da Mantova (XIV secolo), religioso, primate della Dalmazia
Giovanni da Mantova (?-1557), religioso